Stérile signifie soit sans vie, soit sans possibilité de la donner.

Stérile - Désinfecté :
 Médicalement, un milieu stérile est un milieu désinfecté, c’est-à-dire dépourvu de risques de prolifération de micro-organismes, donc de risques de maladie infectieuse.
 Scientifiquement, le milieu stérile est un milieu où aucun micro-organisme ne peut interférer avec une expérience en cours.
 Stérile - sans reproduction possible :
 Médicalement, on parle de stérilité quand une personne (ou tout être vivant sexué), ne peut pas ou plus se reproduire.
 En botanique, on parle de plante « auto-stérile » lorsque la pollinisation n'est possible qu'avec un minimum de deux plants se fécondant l'un l'autre.
 Dans le domaine minier, les « stériles » correspondent, après l'extraction des minerais, aux matériaux géologiques trop pauvres pour être exploités dans les conditions techniques et économiques du moment

Voir aussi : , Stérilité humaine.